Csehország
 Kbel, település a Dél-plzeňi járásban
 Kbel, település a Kolíni járásban
 Kbel, Benátky nad Jizerou településrésze a Mladá Boleslav-i járásban